Le qualificazioni del singolare  del Monterrey Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Lauren Davis (ultimo turno)
  Nicole Gibbs (qualificata)
  Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
  Kiki Bertens (ultimo turno)

  Samantha Crawford (secondo turno)
  Anna Tatišvili (ultimo turno)
  Pauline Parmentier (qualificata)
  Han Xinyun (secondo turno)

Qualificate

  Petra Martić
  Nicole Gibbs

  Julia Glushko
  Pauline Parmentier

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2016
WTA Tour 2016